Moisés Magalhães (Sobral, 4 de fevereiro de 1962) é um cineasta brasileiro. Diretor De Fotografia

Filmes 
1991 Carro dos Milagres(ficção -16mm)
1998 Lendas Amazônicas (semi-documentário)

Ligações externas
Moises Magalhães no Internet Movie Database

Naturais de Sobral (Ceará)
Cineastas do Ceará